Popkiewicz – polskie nazwisko.

 Józef Popkiewicz (1920–1998) – profesor ekonomii, rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

 Józef Popkiewicz (1811/1812–1891) – c. k. starosta, sędzia 
 Stanisław Popkiewicz (ur. 1883) – duchowny rzymskokatolicki, proboszcz i wicedziekan w Podhajcach
 Marcin Popkiewicz – polski fizyk, klimatolog, współtwórca portalu Nauka o klimacie.

Przypisy 

Polskie nazwiska